Лубарес (Ардеш) — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.
 Лубарес (Канталь) — коммуна во Франции, в департаменте Канталь.